

Петропавловський — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Петропавловський — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Петропавловськ